Osoby s českým a slovenským příjmením Kocian:

 Ján Kocian (* 1958) – československý fotbalista a slovenský fotbalový trenér
 Jana Kocianová (* 1946) – slovenská zpěvačka
 Jaroslav Kocian (1883–1950) – český houslový virtuos a hudební skladatel
 Jiří Kocian (* 1956) – český historik
 Jitka Kocianová (* 1954) – česká politička ODS, poslankyně PSP
 Julius Kocian (1852–1913) – český houslista a hudební pedagog
 Matúš Kocian (* 1969) – biolog a katolický kněz
 Petr Kocian (1864–1931) – český hudební skladatel a varhaník
 Quido Kocian (1874–1928) – český sochař

Slovenská příjmení